«The Storm» o «Storm» («(La) tormenta» en inglés) puede referirse a:

Música

Bandas 
  Storm (1970-1981), banda española.
 The Storm (1990-1993), banda estadounidense.
 Storm (1992-2006), banda (dúo) alemana.
 Storm (1993-1995), banda noruega.
 The Storm (2006-), banda (dúo) danesa.

Álbumes 
 The Storm (1974), álbum de la banda española Storm.
 Storm (1998), álbum de Vanessa Mae.
 Storm (2002), álbum de Skazi.
 Storm (2003), álbum de Heather Nova.
 Storm (2006), álbum de Theatre of Tragedy.

Canciones 
 Storm (2006), canción de Theatre of Tragedy.
 Storm (2018), canción de SuRie.
 Storm (2019), canción de Victor Crone.

Personajes

Nombre: Storm 
 Storm, nombre:
 Storm Thorgerson (1944-), diseñador gráfico británico.

Apellido: Storm 
 Storm, apellido:
 Theodor Storm (1817-1888), escritor alemán.

Autores de nombres científicos 
 P.K.Storm - P.K. Storm fl. 1967.
 P.A.Storm - Paul A. Storm fl. 2009.
 Storm - Vilhelm (Ferdinand Johan) Storm 1835-1913.

Personajes ficticios 
 Storm (Tormenta) (1975-), personaje de cómic de Mavel Comics (X-Men).
 Storm (1976-), cómic de Don Lawrence.
Storm (2017) Apellido del personaje Jackson Storm

Literatura, cine, historieta y televisión 
 Storm (1941), novela de George Rippey Stewart.
 Storm, serie de historietas holandesa creada en 1976.
 The Storm (La gran tormenta) (2009), serie de TV estadounidense.
 The Storm (2004), capítulo (S01C10) de Stargate Atlantis.
 The Storm (1916), película estadounidense, dirigida por Frank Reicher.
 The Storm (1930), película estadounidense, dirigida por William Wyler.
 Storm (1987), película canadiense, dirigida por David Winning.
 Storm (Tormenta) (1999), película estadounidense, dirigida por Harris Done.
 Storm (2005), película sueca, dirigida por Måns Mårlind y Björn Stein.
 Storm (2009), película (coproducción europea), dirigida por Hans-Christian Schmid.
 The Storm (De storm) (2009), película holandesa, dirigida por Ben Sombogaart.
 Storm y la carta prohibida de Lutero (2017), película holandesa, dirigida por Dennis Bots.

Organizaciones

Apache Storm 
 Apache Storm: Storm es un sistema de computación en tiempo real, distribuido, libre y de código abierto
 : Prueba de una configuración realista de Apache Storm.

Equipos deportivos 
 Chicago Storm (2004-), equipo de la Major Indoor Soccer League, la liga de fútbol sala profesional de los Estados Unidos.
 Melbourne Storm (1998-), equipo de rugby 13 australiano de la National Rugby League.
 Seattle Storm (2000-), equipo de la WNBA, la liga profesional de baloncesto femenino de los Estados Unidos.
 Storm Football Club (2013-), equipo de la National Premier Soccer League, una liga profesional de fútbol de los Estados Unidos.
 Stormers (1998-), equipo de rugby sudafricano del Súper Rugby.
 Tampa Bay Storm (1991-), equipo de fútbol americano de la Arena Football League.

Miscelánea 
 Honda SDH 125 "Storm": motocicleta desarrollada y fabricada por Honda Motors, y conocida en Argentina como Storm.
 Quiet storm: formato de radio y estilo de música creado en los años 1970.
 J Storm, Inc. (株式会社ジェイストーム, Kabushikigaisha JEI Sutom): compañía de música y cine japonés propiedad de Johnny & Associates.
 Storm Linux: distribución Linux creada en Canadá por Stormix Technologies (creada en 1999-abandonada en 2001).